OMH steht für:
 Old Market Hall, Grade-I-Baudenkmal in Shrewsbury, West Midlands, England
 Flughafen Urmia (IATA-Code), iranischer Flughafen
 Omagh (District) (ISO-3166-2:GB-Code), nordirischer Distrikt

⟨omh⟩ steht für:
 irischer Trigraph für den Laut /oː/ zwischen velarisieren Konsonanten

Abkürzung